Francisco García peut désigner : 

  ;
 Francisco García Lorca (1902-1976), écrivain et diplomate espagnol;
 Francisco García Escalero (1954-2014), un tueur en série espagnol ;
 Francisco García Hernández (1954-), footballeur espagnol ;
 Francisco García Hortelano (1963-2008), un écrivain espagnol contemporain ;
 Francisco Tomás García (1975-), coureur cycliste espagnol ;
 Francisco García (1981-), un basketteur dominicain ;
 Francisco Javier García (1987-), footballeur espagnol ;
 Francisco de Borja García-Huidobro Severín (1936-), architecte chilien ;
 Francisco García Rus (1992-), un coureur cycliste espagnol.